Il toponimo Voinești può riferirsi a diverse località della Romania:
Voinești, comune del distretto di Dâmbovița
Voinești, comune del distretto di Iași
Voinești, comune del distretto di Vaslui